Финал Лиги чемпионов УЕФА 1997 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 1996/97, 42-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 5-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 28 мая на стадионе «Олимпиаштадион» в Мюнхене. В матче встретились немецкая «Боруссия» (Дортмунд) и итальянский «Ювентус». Этот матч также известен тем случаем, когда на 70-й минуте матча, выйдя на замену, игрок «Боруссии» Ларс Риккен забил в ворота «Ювентуса» первым касанием по мячу, всего лишь через 16 секунд после своего выхода на поле.

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1996/1997

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1997
Лига чемпионов
Май 1997 года
Лига чемпионов 1997
Международные соревнования по футболу в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
События 28 мая
Спорт в Германии в 1997 году
Спорт в Италии в 1997 году
Лига чемпионов УЕФА 1996/1997